Merced (spanisch für Gnade) bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Merced (Kalifornien), Stadt im Binnenland Kaliforniens
 Merced County, zugehöriger Verwaltungsbezirk
 Merced River, durch Merced fließendes Gewässer
 Lake Merced, See bei San Francisco

Merced steht auch für folgende Produkte:
 früherer Codename des Prozessors Intel Itanium

Merced ist der Familienname folgender Personen:
 Isabela Merced (* 2001), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Mercedes de la Merced († 2013), spanische Politikerin

Siehe auch:
 La Merced
 Mercedes (Begriffsklärung)